Список замков Словакии. Словацкие обозначения:
 hrad, hrádok — замок
 zámok — шато, обычно переводится как замок
 pevnosť — крепость, цитадель
 kaštieľ — особняк или усадьба

Банска-Бистрицкий край

Братиславский край

Жилинский край

Кошицкий край

Нитранский край

Прешовский край

Тренчинский край

Трнавский край

См. также 
 Кельтское городище Гавранок () внесено в список национальных памятников культуры.
 Фортификационная система Комарно () внесена в список национальных памятников культуры.
 Деревянные церкви словацких Карпат внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО (2008).

Примечания

Ссылки 

 List of Slovak castles at castles.sk
 Slovak castles at slovenskehrady.sk
 Slovak Castles at Slovak Heritage Live
 Slovak castles and churches at heartofeurope.co.uk

Словакия